Al-Hidżr – sura Koranu
 Al-Hidżr – stanowisko archeologiczne w Arabii Saudyjskiej